President Evil ist der Name:
 einer Musikband, siehe President Evil (Band)
 eines US-amerikanischen Films von 2007, siehe President Evil (Film)